Fabriciana superlata är en fjärilsart som beskrevs av Gaillard 1928/29. Fabriciana superlata ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
superlata